Włocławek – miasto na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim
 Włocławek – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim
 Włocławek – stacja kolejowa we Włocławku, w województwie kujawsko-pomorskim
 Włocławek – parowy wiślany statek pasażerski

Zobacz też 
 Powiat włocławski
 Włocławek Wąskotorowy